Влади́мир Ива́нович Прихо́дько:
 Приходько, Владимир Иванович (род. 1933) — советский актёр.
 Приходько, Владимир Иванович (род. 1942) — украинский машиностроитель, руководитель Крюковского вагоностроительного завода.